

Непп — місто в окрузі Джексон, штат Вісконсин
 Непп — селище в окрузі Данн, штат Вісконсин

Див. також 
 Нова економічна політика
 Пал та Нап